Grand Prix San Marina 1988 (oficiálně VIII Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 1. května 1988. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix San Marina